mierzynek – nazwa konia posiadającego cechy prymitywne, o małym wzroście, odpornego na trud i o małych wymaganiach pokarmowych, używany zwykle jako zwierzę pociągowe. Wyraz pochodzi od mongolskiego morin oznaczającego ogólnie koń i został zapożyczony za pośrednictwem rosyjskiego.

 W Polsce
 Mierzynek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Lubicz 
 Mierzynek – część wsi Mierzyn w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Międzychód
 Mierzynek – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Karlino
 Mierzynek – dawna gromada

Przypisy

Bibliografia

Zobacz też 
 Mierzyn